Patrick Dowd, prêtre catholique canadien (1813-1891)
 Nancy Dowd, scénariste, réalisatrice et actrice américaine née en 1945 ;
 Jeff Dowd, activiste et producteur américain né en 1949 ;
 Jim Dowd, homme politique britannique né en 1951 ;
 Maureen Dowd, éditorialiste du quotidien américain The New York Times née en 1952 ;
 Ann Dowd, actrice américaine née en 1956 ;
 Siobhan Dowd, auteur britannique de littérature de jeunesse née en 1960 ;
 Jim Dowd, ancien joueur de hockey sur glace américain né en 1968 ;
 Craig Dowd, ancien joueur de rugby à XV néo-zélandais né en 1969.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais